L’expression « plan de sauvegarde » peut faire référence notamment à : 

plan de sauvegarde de l'emploi
plan de sauvegarde et de mise en valeur
plan communal de sauvegarde

Voir également 
 Plan de reprise d'activité, en informatique, incluant notamment des procédures de sauvegarde informatique

Homonymie